Colorado peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Rio Colorado, fleuve d'Argentine ;
 Mine de Rio Colorado, proche de ce fleuve ;
 Río Colorado, ville d'Argentine, dans la province de Río Negro ;
 Cerros Colorados, complexe hydroélectrique argentin.

Chili 
 Río Colorado, rivière située au Chili, affluent du río Maipo ;
 Río Colorado, rivière située au Chili, affluent du río Aconcagua ;
 Mine de Cerro Colorado ;
 Volcan Colorado, volcan du Chili haut de .

Brésil 
 Colorado, municipalité située dans le département de Paraná ;
 Colorado, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul ;
 Colorado do Oeste, municipalité située l'État du Rondônia.

Costa Rica 
 Colorado, fleuve situé au Costa Rica.

États-Unis 
 Colorado, État des États-Unis ;
 Colorado, fleuve situé au sud-ouest des États-Unis ;
 Colorado, fleuve du Texas ;
 Colorado Front Range, chaîne de montagne des États-Unis ;
 Colorado Springs, ville de l'État du Colorado.
 Désert du Colorado, désert des États-Unis ;
 Plateau du Colorado, site géographique des États-Unis ;

France 
 Colorado provençal, site géographique de la commune de Rustrel, dans le Vaucluse ;
 Parc du Colorado, espace naturel de l'île de La Réunion.

Panama 
 Île Barro Colorado, île artificielle du lac Gatún.

Paraguay 
 Pozo Colorado, ville du Paraguay.

Pérou 
 Río Colorado, rivière située au Pérou, affluent du Río Madre de Dios.

Uruguay 
 Cerro Colorado, ville du département de Flores, en Uruguay ;
 Cerro Colorado, ville du département de Florida, en Uruguay.

Patronymes 

 Andrés Colorado (1998-), footballeur colombien.

Faune et flore 
 Sapin du Colorado, plante de la famille des Pinacées ;
 Épinette ou épicéa du Colorado, plante de la famille des Pinacées ;
 Chien de prairie du Colorado, rongeur du genre Cynomys ;
 Colorado ranger, race équine.

Éducation 
 Colorado School of Mines est une université publique de l'État du Colorado ;
 Université d'État du Colorado est une université de l'État du Colorado ;
 Voir la page d'homonymie : Université du Colorado ;
 Colorado National Monument, monument national américain du plateau du Colorado.

Culture et art

Cinéma et télévision 
 Colorado, film américain réalisé par Norval MacGregor en 1915 ;
 Colorado, film américain réalisé par William Reeves Easton en 1921 ;
 Colorado (Le Cavalier mystère, ), film de Howard Bretherton en 1936 ;
 Colorado, film américain réalisé par Joseph Kane en 1940 ;
 Colorado (La Resa dei conti), film italo-espagnol réalisé par Sergio Sollima en 1966 ;
 Colorado, feuilleton télévisé américain créé en 1978 ;
 Colorado, téléfilm français réalisé par Roger Pradines en 1981 ;
 Chris Colorado, série télévisée d'animation française.

Musique 
 Los Colorados, groupe de rock et polka ukrainien ;
 Colorado, album de Neil Young sorti le  ;
 Colorado, chanson de Xandra, qui représente les Pays-Bas à l'Eurovision 1979 ;
 Colorado, chanson de Sandra Reemer, e=sortie en 1979 ;
 Colorado, chanson de Mikolas Josef, sortie en 2019 ;
 Colorado, chanson de Milky Chance, sortie en 2021 ;
 Petit Colorado, chanson du groupe Dionysos.

Littérature 
 Colorado, roman de Louis Bromfield ;
 Colorado Kid, roman de Stephen King ;
 Colorado saga, roman de James Michener.

Politique 
 Parti colorado, parti politique qui est resté le plus longtemps au pouvoir au Paraguay, attaché à la figure du dictateur Alfredo Stroessner ;
 Parti colorado, parti politique en Uruguay.

Sports 
 Avalanche du Colorado, équipe américaine de hockey sur glace ;
 Rockies du Colorado, équipe américaine de baseball ;
 Crush du Colorado, équipe américaine de football américain ;
 Mammoth du Colorado, équipe américaine de crosse ;
 Colorado 14ers, équipe américaine de basket-ball ;
 Rapids du Colorado, équipe américaine de football ;
 Buffaloes du Colorado, club sportif de l'université du Colorado à Boulder ;
 Rams de Colorado State, club sportif de l'université d'État du Colorado ;
 Tournoi de tennis du Colorado, tournoi de tennis féminin.

Autres 
 Colorado, marque de boisson ;
 Colorado, fabricant de peintures marocain ;
 Colorado, ancien nom de montagnes russes du parc Walibi Belgium avant d'être rebaptisées Calamity Mine.
 Chevrolet Colorado, pick-up produit par Chevrolet ;
 , plusieurs navires de la marine américaine.

Homonymie de toponyme